Péterfi István (1884–1962) újságíró, zenekritikus
Péterfi István (1906–1978) botanikus, növényfiziológus, egyetemi tanár